Индонезия на летние Олимпийские игры 2008 направила спортсменов от Национального олимпийского комитета Индонезии. В заявке Индонезии было представлено 24 спортсмена в семи видах спорта, которые завоевали пять медалей.

Призёры

Золото

Серебро

Бронза

Состав олимпийской команды

Бадминтон 

Мужчины

Женщины

Смешанный

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Парусный спорт 
Мужчины

Плавание

Стрельба 

Женщины

Стрельба из лука 

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Men

Женщины

Источники 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Индонезии в 2008 году